Caio Márcio é um violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 ”Radamés em Companhia”
 ”Caio Márcio”
 ”Tira Poeira”
 ”Gargalhada”

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)